Ronga peut désigner :
 le ronga', une langue bantoue parlée par les Rongas en Afrique australe et au Mozambique en particulier ;
 Ronga, une commune rurale du Burkina Faso ;
 la Ronga, une rivière de la région de  Marlborough de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Patronyme 

 Séverin Ronga (1857-1931), bijoutier français.